Niedźwiedź w dużym niebieskim domu / Miś z błękitnego domu (ang. Bear in the Big Blue House) – amerykański serial wyprodukowany przez The Jim Henson Company.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o niedźwiedziach
Seriale telewizyjne emitowane od 1997
Seriale telewizyjne zakończone w 2006